Holonymie (von altgr.  holos „ganz, vollständig“) ist ein Begriff aus der Sprachwissenschaft und bezeichnet das Wort einer „Teil-von-Beziehung“ zwischen Wörtern, das das andere mit beinhaltet: Ist ein Wort A ein Holonym eines anderen Wortes B, so bezeichnet das Wort B einen Teil dessen, was mit A gemeint ist.

Beispiel einer Holonymie: der Begriff Gesicht beinhaltet Nase. Somit ist Gesicht ein Holonym von Nase.

Die Umkehrung dieser Relation bezeichnet man als Meronymie.

Literatur 
 Helmut Glück (Hrsg.), unter Mitarbeit von Friederike Schmöe: Metzler Lexikon Sprache. 3., neu bearbeitete Auflage. Metzler, Stuttgart/Weimar 2005, ISBN 3-476-02056-8 (Artikel: „Meronymie“).

Siehe auch 
 semantische Relation
 Hyperonymie
 Antonymie
 Synonymie

Weblinks 

Semantik